WA est un code, qui signifie :
 Western Australia, selon la liste des codes des territoires australiens,
 Washington, dans la liste des codes des États des États-Unis d'Amérique, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays). (voir ISO 3166-2:US),
 KLM City Hopper, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Namibie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 (de l’anglais [South-]West Africa, « Sud-Ouest africain », ancien nom du territoire),
 Indonésie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 wallon, selon la norme ISO 639 des codes des langues,

Wa ou WA peut aussi faire référence à :
 entreprises
 Welding Alloys, entreprise anglaise.
 organismes
 la , organisme international qui régit l’organisation et la pratique du tir à l'arc,
 World Athletics, Fédération internationale d'athlétisme.
 noms de lieux
 Wa, une commune située dans le département de Niou au Burkina Faso,
 Wa, une ville du Ghana,
 Wa est, Wa municipalité et Wa ouest, 3 districts de la Région du Haut Ghana occidental au Ghana,
 l'archipel de Wa, un pays fictif dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons,
 Pays des Wa ─  est le nom donné au Japon par la Chine ancienne de l'époque des Trois Royaumes. L'appellation officielle de Nihon, d'origine sino-japonaise, n'est employée qu'à partir du .
 Les  sont le peuple majoritaire du Japon aussi appelés les Yamato. Ce terme est devenu un archaïsme de la langue japonaise.
 web
 Web Analytics, des solutions web pour mesurer l'audience des sites internet
 Worms Armageddon, un jeu vidéo créé par Team 17
 autres
 Wa, un bateau traditionnel de Micronésie
 Wa, une population de langue môn-khmer de Birmanie et de Chine,

Code